Pliobothrus är ett släkte av nässeldjur. Pliobothrus ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Pliobothrus